Tilt, expression anglophone qui signifie littéralement « inclinaison », peut désigner :

 Tilt, système de coupe-circuit destiné à empêcher les joueurs de flipper, de trop bousculer ou incliner la machine ;
 , second album solo de Cozy Powell, sorti en 1981 ;
 Tilt, un album studio de Scott Walker datant de 1995 ;
 , un film de 1979 ;
 Tilt magazine, une émission de télévision française diffusée par l'ORTF dans les années 1960 ;
 Tilt, un magazine français de jeux vidéo ;
 , une série télévisée de 2005 ;
 Tilt, personnage principal fourmi du film d'animation 1001 pattes de Pixar, sorti en 1998 ;
 Un easter egg du moteur de recherche Google ; quand vous y effectuez la recherche "tilt", la page de résultats s'incline vers la droite.
 Synonyme de Narcolepsie ;
 TILT est l'acronyme de Transports intercommunaux Lannion-Trégor, le réseau de bus de l'agglomération de Lannion en France.

Homonymie de titre